W Polsce
 Kunice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Kunice 
 Kunice – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Słubice 
 Kunice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Kunice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Kunice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Kunice – część miasta Żary
 gminie Kunice – gmina w powiecie legnickim
 Kunice – gromada w powiecie legnickim
 Kunice – gromada w powiecie myślenickim
 Kunice – zlikwidowany przystanek osobowy i ładownia publiczna w Kunicach

 Inne
 Kunice – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Praga-Wschód]
 Kunice – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w mieście Valjevo